Lagarde est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Alexandre Lagarde (né en 1996), joueur de rugby français ;
 André Lagarde (1912-2001), co-auteur du Lagarde et Michard ;
 André Lagarde (né en 1925), auteur français occitan ;
 Claude François Chauveau-Lagarde (1756-1841), avocat français et personnalité de la Révolution française ;
 Christine Lagarde (1956-), avocate et ministre française, présidente de la Banque centrale européenne ;
 Eugène Lagarde ou Eugène-Antoine Lagarde (1801-1859), haut fonctionnaire français (préfet) ;
 François Lagarde (1763-1815), député français ;
 François Lagarde (1949-2017), photographe, éditeur et cinéaste français ;
 Frédérique Lagarde, pianiste française ;
 Jean Lagarde (1920-2007), militaire français ;
 Jean Lagarde (1912-1996), homme politique français ;
 Jean-Christophe Lagarde (né en 1967), homme politique français ;
 Jean-Claude Lagarde (né en 1960), joueur de pétanque français ;
 Jean-Jacques Lagarde (1924-1994), acteur français ;
 Jean (Marie, Gabriel) Lagarde (1908-2003), général français ;
 Joseph-Jean Lagarde (1755-1839), avocat, magistrat et administrateur français ;
 Léonce Lagarde (1860-1936), haut fonctionnaire colonial et diplomate français ;
 Ludovic Lagarde (né en 1962), metteur en scène français ;
 Marie-Claude Bakkal-Lagarde (né en 1961), archéologue française ;
 Olivier de Lagarde (né en 1965), journaliste français.
 Paul Lagarde (1891-1964), athlète français ;
  ;
 Pierre-Hildevert Lagarde (), homme de lettres français ;
 Sonia Lagarde (1948-), femme politique française néo-calédonienne.

Toponyme 

toponyme simple
 Lagarde, commune française de l'Ariège ;
 Lagarde, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à La Selve ;
 Lagarde, commune française de la Haute-Garonne ;
 Lagarde, commune française du Gers ;
 Lagarde, ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Lagarde-Hachan ;
 Lagarde, commune française de la Moselle ;
 Lagarde, commune française des Hautes-Pyrénées ;
 Lagarde, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Albefeuille-Lagarde ;
 Lagarde, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Perville ;
 Lagarde, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Saint-Amans-de-Pellagal ;

toponyme composé
 Lagarde-d'Apt, commune française de Vaucluse ;
 Lagarde-Enval, commune française de la Corrèze ;
 Lagarde-Hachan, commune française du Gers ;
 Lagarde-Paréol, commune française de Vaucluse ;
 Lagarde-sur-le-Né, commune française de la Charente ;

édifice
 Fort Lagarde à Prats-de-Mollo-la-Preste.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français